Tausendpfund ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Tausendpfund (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Walter Tausendpfund (* 1944), deutscher Heimat- und Regionalforscher sowie fränkischer Mundartautor und -sprecher